Актогајски рејон је једна од двије административно-територијалне јединице у Казахстану:

 Актогајски рејон (Карагандинска област) — рејон у Карагандинској области;
 Актогајски рејон (Павлодарска област) — рејон у Павлодарској области.